Людмила Соколова:
 Соколова, Людмила Александровна (род. 1972) — российская певица и актриса.
 Соколова, Людмила Васильевна (1929—2015) — советская актриса и телеведущая.